Лобаново — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Семёновщинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Новгородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на западном берегу озера Лобановского, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к юго-западу от города Валдай, административного центра района. Абсолютная высота — 218 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района